Dientzenhofer nebo Dienzenhofer je příjmení rodiny významných barokních architektů bavorského původu, kteří působili v 18. století v Čechách. V první umělecké generaci Dientzenhoferů se setkáváme s pěticí významných architektů, bratry Georgem, Wolfgangem, Kryštofem, Leonhardem a Johannem. Nejprve působili v Pasově při přestavbě tamního dómu a po roce 1678 se s nimi již setkáváme v Praze, kde působili na zdejších stavbách. V Praze však nakonec zůstal jen Kryštof, neboť Georg a Wolfgang zakotvili v Horní Falci, zatímco Leonhard a Johann se umělecky realizovali ve Francích. Společným východiskem tvorby všech bratrů bylo skvělé zvládnutí konstrukčního typu Wandpfeilerhalle, jejíž klenby nenesou stěny, ale k vnitřnímu líci stěn přiložené pilíře. Tato konstrukce umožňovala velkou prostorovou variabilitu, a právě mimořádná vynalézavost v uspořádání prostoru stavby se stala nejvýznamnějším přínosem Dientzenhoferů pro středoevropskou barokní architekturu. Ve druhé generaci pak vynikl především příslušník pražské větve rodiny, Kilián Ignác Dientzenhofer.

 Kryštof Dientzenhofer, zvaný také „starší“ (1655–1722)
 Kilián Ignác Dientzenhofer (1689–1751), jeho syn

Poznámka: způsob zápisu příjmení se různí, Dientzenhofer je ale nejčastější. Zápis se lišil i v dobových dokumentech týkajících se příslušníků tohoto rodu. Např. Biografický slovník českých zemí zmiňuje i další tvary (Dienzenhofer, Dienstehower, Dienstenhofer, Dienzenhover, Dienzehoffer, Dintzenhofer a jiné).

Reference 

 

Bavorská příjmení